Свень:

 Свень — река в Брянской области, левый приток Десны;
 Свень (Свенск) — в некоторых источниках: название местности, в которой расположен Свенский монастырь;
 Свень — посёлок (до 1997 — пгт) в Брянском районе Брянской области, центр Свенского сельского поселения;
 Свень — железнодорожная станция на линии Брянск-Гомель, расположенная в посёлке Свень-Транспортная;
 Свень — линия продуктов от ОАО «Брянскпиво»;
 Свень (Свейн) — скандинавское имя;
 Свень (Свинь, Свинка, Замглай, Самглай) — река, правый приток Десны.

Примечания

См. также 
 Sven